Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии был подписан 25 марта 1957 года одновременно с Договором об учреждении Европейского экономического сообщества (Договор ЕЭС).

Договор Европейского сообщества по атомной энергии менее известен из-за более низкого статуса основанной им организации. ЕЭС стал частью Европейского союза и не претерпел никаких изменений с 1957 года, хотя и управляется институтами Европейского союза. Он был создан с собственными независимыми институтами, но Договор слияния 1967 года объединил институты Евратома и Европейского сообщества угля и стали (ЕОУС).

В договор Европейского сообщества по атомной энергии внесено очень мало поправок из-за того, что в европейском общественном мнении в последнее время возникло недовольство ядерной энергетикой. Это заставило некоторых заявить, что он слишком устарел, особенно в области демократического надзора. Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии, хоть и был изменён в составе Лиссабонского договора, он не был включён в Договор, устанавливающий Конституцию для Европы, который стремился объединить все предыдущие договоры, из-за опасений, что включение ядерной энергии в договор настроит против него большинство людей. Тем не менее, это один из действующих договоров Европейского союза.

Примечания

Ссылки 
 Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии
 Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии
 Documents of the treaty establishing the European Atomic Energy Community on 
 Treaties overview on 

Договоры Европейского союза